

Geografia

Kummer – frazione della città di Schmölln (Turingia)

Persone 
 Ernst Eduard Kummer (1810-1893) – matematico tedesco
 Paul Kummer (1834-1912) – micologo tedesco